L'aéroport de Bali  est un aéroport à Bali dans le Nord-Ouest du Cameroun.

Notes et références 

Bali